Wamba puede referirse a:
  Wamba, un rey visigodo.
 Wamba, la campana más antigua de España, en la catedral de Oviedo.
 Varios topónimos:
 Wamba (Valladolid), un municipio de España.
 Wamba (Alto Uele), un territorio de la República Democrática del Congo.
 Wamba (Nasarawa), un área gubernamental local de Nigeria.
 Wamba (Samburu), una localidad de Kenia.
 Río Wamba, un afluente del río Kwango en Angola y la República Democrática del Congo.
 Diócesis de Wamba, una diócesis católica de la República Democrática del Congo.
 Wamba (O. P.-Cambridge, 1896), un género de arácnidos de la familia Theridiidae y sus tres especies:
 Wamba congener (O. P.-Cambridge, 1896).
 Wamba crispulus (Simon, 1895).
 Wamba panamensis (Levi, 1959).
 El Tango de Wamba, un tango de Federico Chueca para el sainete El bateo.
 Wamba, banda de pop colombiana.
 wamba.com, una red social.